Tenisový turnaj ATP Regions Morgan Keegan Championships 2010 se konal ve dnech 14. - 21. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 1 100 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
 Cellular South Cup 2010

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2010
ATP World Tour 2010